Ра́дич () — южнославянская фамилия. Известные носители:

 Радич, Анте (1868—1919) — хорватский политик, учёный, писатель, переводчик, журналист, социолог, публицист, этнограф и этнолог.
 Радич, Бела (1946—1982) — венгерский гитарист, основатель рок-группы «Tűzkerék».
 Радич, Воислав (1902—1977) — югославский военачальник, в годы Второй мировой войны командир первых танковых частей Югославской армии.
 Радич, Деян (род. 1980) — сербский футболист.
 Радич, Душан (1929—2010) — сербский композитор и педагог.
 Радич, Звонко (род. 1960) — сербский футболист и тренер.
 Радич, Индира (род. 1966) — сербская поп-фолк-певица.
 Радич, Лепа (1925—1943) — югославская партизанка, Народный герой Югославии.
 Радич, Степан (1871—1928) — австро-венгерский и югославский политик хорватского происхождения.

Топоним 
 Радич — село в Турковском районе Львовской области Украины.